Tarok eller tarot kan henvise til flere artikler:

 Tarot (band) – Finsk heavy metal-band.
 Tarot, okkult kortspil benyttet til spådom og meditation.
 Tarot (spillekort) — en kortspil, med 78 kort i spillet.
 Tarok (hest) — en dansk travhest
 Tarok (film), en film fra 2013 om hesten Tarok
 Tarot-serien (Bøger) – dansk horror-serie i fem bind